Об'єкти NGC
Мала Ведмедиця (сузір'я)
Галактики